Ausdruck steht für:

 Ausdruck (Sprachwissenschaft) oder sprachlicher Ausdruck, die Ausdrucksseite von Sprachzeichen
 Ausdruck des Gesprochenen oder Geschriebenen als Sprachstil, siehe Duktus (Sprachwissenschaft)
 Ausdruck, Austausch ohne Worte, siehe Nonverbale Kommunikation

 Ausdruck, mathematisch eine formale Zeichenkette aus Termen, siehe Term #Abgrenzung zum Ausdruck 
 Ausdruck (Programmierung), Konstrukt, um die Semantik eines Computerprogramms auszudrücken

Siehe auch:
 Ausdrucksweise (Diktion)
 Fachausdruck (Terminus)

 Expression, Print (Begriffsklärungen)